Giro dell’Emilia 2022 – 105. edycja wyścigu kolarskiego Giro dell’Emilia, która odbyła się 1 października 2022 na trasie o długości ponad 198 kilometrów, biegnącej z miasta Carpi do miejscowości San Luca. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2022
Kolarstwo we Włoszech
2022 we Włoszech